A Primeira Divisão de 1960-61 foi a 27.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo primeiro título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
José Águas, futebolista de origem angolana, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 27 golos.

Promoções e despromoções 1961/1962

Despromovidos à Segunda Divisão 1961/1962
 Sporting Braga
 Barreirense
Promovidos à Primeira Divisão 1961/1962
 Olhanense
 Beira Mar

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1960 em Portugal
Futebol de 1961 em Portugal